ZWN steht für:
 Simbabwe-Dollar (ISO-4217-Code)
 ZWN-Groep, eines der Vorgängerunternehmen von Connexxion, niederländisches Verkehrsunternehmen

Abkürzung